Liocephalus formosus est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Liocephalus formosus Boulenger, 1880 est un synonyme de Stenocercus haenschi (Werner, 1901)
 Liocephalus formosus (Tschudi, 1845) est un synonyme de Stenocercus formosus (Tschudi, 1845)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Tropiduridae